Berthacharius, koning van de Thüringers;
 Berchar (hofmeier),
 Bertharius van Monte Casino, 
 Bercharius van Reims.